Relativo alla Dalmazia
 Lingua dalmata (dalmatico) – lingua neolatina estinta 
 Dalmata – razza canina
 Giuliano–Dalmata – quartiere di Roma
 Giovanni Dalmata (Giovanni di Traù) – scultore dalmata
 Regione spalatino-dalmata – regione della Croazia

Pagine correlate 
Dalmatia
Dalmazia (disambigua)